Diesdorf steht für:

 Diesdorf, eine Gemeinde in der Altmark in Sachsen-Anhalt
 Diesdorf (Magdeburg), ein Stadtteil von Magdeburg in Sachsen-Anhalt
 Diesdorf (Südliches Anhalt), ein Ortsteil der Gemeinde Südliches Anhalt in Sachsen-Anhalt
 den deutschen Namen der französischen Gemeinde Distroff in der Region Lothringen